Büssli (wörtlich kleiner Bus) steht in der Schweiz für:
 umgerüstete VW-Bus-Modelle für den Camping-Bereich
 VW California